Личный чемпионат СССР по спидвею — соревнование среди лучших спидвейных гонщиков СССР. Проводился с 1959 по 1992 год.

Медалисты

Статистика 
 Наиболее титулованным участником турнира является Валерий Гордеев — пятикратный чемпион СССР и обладатель 4 серебряных и 2 бронзовых медалей. Пятикратными чемпионами являются также Игорь Плеханов (5 золотых и 4 серебряных) и Михаил Старостин (5 золотых, 2 серебряных, 5 бронзовых).

 Больше всех медалей имеет Михаил Старостин — 12 (5 золотых, 2 серебряных, 5 бронзовых).

 Трижды на пьедестал поднимались представители только одного города: в 1960, 1962 и 1963 годах все медали получали представители Уфы.

 Наибольшее количество раз подряд чемпионат выигрывал Михаил Старостин — 3 (1979—1981).

 Наибольшее количество раз подряд чемпионат выигрывали представители Уфы — 8 (1959—1966).

 Наибольшее количество раз подряд медали выигрывал Михаил Старостин — 8 (1977—1984).

 Наибольшее количество раз подряд медали выигрывали представители Уфы — 10 (1959—1968, 1975—1984).

Медальный зачёт